(, 1974. augusztus 10. –) kínai nemzetközi női labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segített partbíróként.

Világbajnokság
Azerbajdzsán rendezte a 2012-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB asszisztensi feladatokkal bízta meg.

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek